Le Championnat de France amateur 2011-2012 est la  du championnat de France de football de quatrième division. 

Le quatrième niveau du championnat oppose soixante-et-onze clubs français répartis en quatre groupes de dix-huit et dix-sept clubs, en une série de trente-quatre rencontres jouées durant la saison de football. 

Les premières places de chaque groupe permettent de monter en National lors de la saison suivante alors que les deux dernières places de chaque groupe sont synonyme de relégation en CFA 2.

Participants 
Ces tableaux présentent les soixante-et-onze équipes qualifiées pour disputer le championnat 2011-2012. On y trouve le nom des clubs, leur ancienneté en CFA, leur classement de la saison précédente, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers. 

Le championnat comprend quatre groupes de dix-huit et dix-sept équipes.
Légende des couleurs

Localisation des clubs engagés dans le groupe A du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe B du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe C du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe D du championnat

Décisions administratives, retraits et repêchages 
La réserve du Lille OSC est repêchée en CFA grâce au refus d'accession en CFA du SO Chambéry par la DNCG.

L'USL Dunkerque remplace la réserve de l'Angers SCO qui ne peut pas monter faute de disposer d’un centre de formation de catégorie 1 classé A ou B, ou de catégorie 2 classé A.

La réserve du Valenciennes FC est repêchée en CFA grâce au refus d'accession en CFA du Calais RUFC par la DNCG.

Le Monts d'Or Azergues Foot est repêché en CFA grâce à la liquidation judiciaire du Grenoble Foot.

L'US Sarre-Union monte à la suite des refus de montée des réserves du RC Strasbourg et du Dijon FCO.

L'AS Cannes et le Gap HAFC sont rétrogradés en CFA par la DNCG le 15 juillet 2011.

L'AS Béziers est repêché en CFA grâce à l'exclusion des compétitions nationales du Sporting Toulon Var par la DNCG.

La réserve des Girondins de Bordeaux est repêchée en CFA grâce à la liquidation judiciaire du FC Gueugnon.

Le Pacy VEF est rétrogradé en CFA par la DNCG.

Le FC Mantois est repêché en CFA grâce au dépôt de bilan de l'Entente Sannois Saint-Gratien en août 2010.

Compétition

Classement 
À la suite de la réforme des championnats amateurs, la formule connaît cette saison la première étape de son évolution. La première équipe de chaque groupe qui n'est pas une équipe réserve d'un club professionnel monte en National. Seuls les deux derniers de chaque groupe seront reléguées en CFA 2. Il y aura donc 4 montées et 7 descentes puisque le groupe B ne comporte que 17 clubs. Ces équipes seront remplacées par 4 équipes venant de National ainsi que 8 équipes venant de CFA 2.

Cette saison, la FFF supprime le Championnat de France des réserves professionnelles qui voyait s'opposer la meilleure réserve professionnelle de chaque groupe.

Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut quatre points, le match nul deux et la défaite un.

Critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement :
 classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matchs qui les ont opposés ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 en cas de nouvelle égalité, une rencontre supplémentaire aura lieu sur terrain neutre avec, éventuellement, l’épreuve des tirs au but.

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Résultats

Bilan de la saison

Statistiques

Évolution du classement 
Leaders du championnat

Évolution des classements

Joueurs

Galerie photo

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France amateur de football (1993)
 Coupe de France de football 2011-2012
 Championnat de France de football 2011-2012
 Championnat de France de football de Ligue 2 2011-2012
 Championnat de France de football National 2011-2012
 Championnat de France amateur 2 de football 2011-2012

Liens externes 
 Le CFA sur fff.fr

Championnat de France de football de National 2
Football M4
France M4
Championnat M4